Wladimir Wassiljewitsch Krikunow (, * 24. März 1950 in Kirowo-Tschepezk, Russische SFSR) ist ein ehemaliger russischer Eishockeyspieler, der seit seinem Karriereende erfolgreich als Trainer arbeitet. So betreute er unter anderem die russische, belarussische und slowenische Nationalmannschaft und gewann mit dem HK Dynamo Moskau 2005 die russische Meisterschaft.

Karriere

Als Spieler 
Wladimir Krikunow stammt aus der Eishockeyschule von Olimpija Kirowo-Tschepezk, dem Eishockeyklub seiner Geburtsstadt. In den 19070er und Anfang der 1980er Jahre spielte er in der höchsten sowjetischen Spielklasse für Kristall Saratow, Krylja Sowetow Moskau sowie Dinamo Riga. Dabei absolvierte er insgesamt 382 Spiele in der Wysschaja Liga, in denen er 78 Scorerpunkte erzielte.

Als Trainer 

Wladimir Krikunow begann seine Trainerkarriere er beim HK Dinamo Minsk, für den er zwischen 1982 und 1984 als Spielertrainer agierte. 1984 beendete er seine aktive Spielerkarriere und war in der Folge zunächst Assistenz-, ab 1985 Cheftrainer von Dinamo Minsk. Am Ende der Saison 1987/88 schaffte er mit Minsk den Aufstieg aus der zweitklassigen Perwaja Liga in die Wysschaja Liga.

Im Jahr 1991 übernahm er das Traineramt beim HK Jesenice, mit dem er 1992 und 1993 zwei slowenische Meistertitel gewann. Nach diesem Erfolg wechselte er zum HK Celje, den er bis 1995 als Cheftrainer betreute. Anschließend war er Nationaltrainer beim slowenischen Eishockeyverband. Zwischen 1996 und 1999 war er als Cheftrainer bei Dinamo-Energija Jekaterinburg beschäftigt, mit dem er 1998 aus der Superliga in die zweite Spielklasse abstieg. Ein Jahr später gelang der Wiederaufstieg als punktbestes Team der Aufstiegsrunde, doch Krikunow verließ den Verein. Von 1999 bis 2001 betreute er den Ak Bars Kasan und erreichte in der Saison 1999/2000 das Finale um die russische Meisterschaft.

Während der Saison 2001/02 wurde Krikunow von Ak Bars Kasan entlassen und übernahm anschließend das Traineramt bei Neftechimik Nischnekamsk, welches er bis 2004 innehatte. Parallel dazu betreute er zwischen 2002 und 2003 die belarussische Nationalmannschaft und führte diese bei den Olympischen Winterspielen 2002 zum größten internationalen Erfolg des Landes, dem vierten Platz. Ab 2004 agierte er als Cheftrainer beim HK Dynamo Moskau, mit dem er 2005 das Finale der Superliga und damit den russischen Meistertitel gewann. Zudem wurde er im April 2005 als neuer Nationaltrainer der russischen Nationalmannschaft vorgestellt, mit der er bei der folgenden Weltmeisterschaft die Bronzemedaille gewann. 

Während der Saison 2007/08 wurde Krikunow von Dynamo Moskau entlassen, wurde jedoch kurze Zeit später erneut von Neftechimik verpflichtet. Mit Neftechimik erreichte er in den folgenden vier Spieljahren jeweils die Play-offs, scheiterte aber jeweils spätestens im Viertelfinale. Vor der Saison 2011/12 wurde er erneut Cheftrainer beim Ak Bars Kasan, konnte aber die an ihn und sein Team gestellten Erwartungen mit Rang vier in der Eastern Conference nicht erfüllen. Daher wurde sein Vertrag im April 2012 aufgelöst. 

Ab Juni 2012 war Krikunow Cheftrainer bei Barys Astana und ab Juli des gleichen Jahres Trainer der kasachischen Nationalmannschaft. Im April 2013 verließ er Kasachstan wieder und wurde erneut Cheftrainer bei Neftechimik Nischnekamsk, aber bereits Ende Oktober des gleichen Jahres entlassen.

Zu Beginn der Saison 2013/14 war er Cheftrainer der belarussischen Nationalmannschaft, trat aber nach drei Niederlagen aus ebenso vielen Spielen der Euro Ice Hockey Challenge von seinem Amt zurück. Wenige Tage später kehrte er als Cheftrainer zu Neftechimik zurück und betreute den Verein bis Januar 2016. Anschließend gehörte er der sportlichen Leitung von Neftechimik an. Im November 2016 wurde er als neuer Trainer von Awtomobilist Jekaterinburg vorgestellt.

Seit Oktober 2018 ist Krikunow wieder Cheftrainer bei Dynamo Moskau und ersetzt dabei Wladimir Worobjow, der zum Assistenztrainer degradiert wurde. Mit Dynamo Moskau erreichte Krikunow in den drei Spielzeiten seiner Amtszeit jeweils die KHL-Playoffs, blieb aber ohne Titel. Im April 2021 wurde er durch Alexei Kudaschow ersetzt.

Erfolge und Auszeichnungen 

 1992 Slowenischer Meister mit dem HK Jesenice
 1993 Slowenischer Meister mit dem HK Jesenice
 2000 Russischer Vizemeister mit Ak Bars Kasan
 2005 Russischer Meister mit dem HK Dynamo Moskau
 2005 Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft
 2006 Gewinn des IIHF European Champions Cup  mit dem HK Dynamo Moskau
 2013 Aufstieg mit Kasachstan in die Top-Division bei der Weltmeisterschaft der Division I, Gruppe A

Karrierestatistik

Trainerstatistik

Nationale Wettbewerbe

Internationale Wettbewerbe

Weblinks

Einzelnachweise 

Eishockeynationalspieler (Sowjetunion)
Eishockeyspieler (Krylja Sowetow Moskau)
Eishockeyspieler (Dinamo Riga, 1940–1995)
Eishockeynationaltrainer (Belarus)
Eishockeynationaltrainer (Slowenien)
Eishockeynationaltrainer (Kasachstan)
Eishockeytrainer (HK Dinamo Minsk)
Eishockeytrainer (Ak Bars Kasan)
Eishockeytrainer (Sowjetunion)
Eishockeytrainer (HK Jesenice)
Eishockeytrainer (HK Dynamo Moskau)
Eishockeytrainer (Neftechimik Nischnekamsk)
Eishockeytrainer (Barys Astana)
Eishockeytrainer (Awtomobilist Jekaterinburg)
Person (HK Celje)
Sowjetbürger
Russe
Geboren 1950
Mann